Наквасино — название населённых пунктов в России:

 Наквасино — деревня в Нюксенском районе Вологодской области.
 Наквасино — деревня в Калининском районе Тверской области.
 Наквасино — деревня в Первомайском районе Ярославской области.